Bantam (ob. Banten) – miasto w Indonezji
 Sułtanat Bantam (Banten) – państwo historyczne
 Bantam – miejscowość na Wyspach Kokosowych
 American Bantam – dawne amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 BSA Bantam – motocykl produkcji BSA
 Ford Bantam – samochód produkcji Forda
 BAT Bantam – brytyjski samolot myśliwski
 Northrop X-4 Bantam – amerykański samolot eksperymentalny
 Bantam – szwedzki przeciwpancerny pocisk kierowany
 Bantam Books